

Persone  
 Adelfa Calvo – attrice spagnola
 Agustín García Calvo – filologo, scrittore e linguista spagnolo
 Armando Calvo – attore spagnolo
 Antonino Calvo y Calvo – religioso spagnolo
 Asdrubale il Calvo – condottiero cartaginese
 Bonifaci Calvo – trovatore italiano
 Carlo il Calvo – re dei Franchi occidentali
 Carlos Calvo Sobrado – calciatore spagnolo
 Dani Calvo – calciatore spagnolo
 Daniel González Calvo – calciatore cileno
 Diego Calvo – calciatore costaricano
 Dionisio Calvo – cestista, nuotatore, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo filippino
 Eddie Calvo – politico statunitense
 Edoardo Ignazio Calvo – poeta e medico italiano
 Eduardo Calvo – attore e doppiatore spagnolo
 Eduardo Calvo García – scrittore, sceneggiatore e politico spagnolo
 Fabio Calvo – filologo italiano
 Francesca Calvo – politica italiana
 Francesco di Calvo – nobile e generale catalano
 Francisco Calvo – calciatore messicano
 Gaio Licinio Calvo – poeta e oratore latino
 Gneo Cornelio Scipione Calvo – militare e statista romano
 Hernando Calvo Ospina – giornalista e scrittore colombiano
 Ilario Calvo – attore e opinionista italiano
 Javier Calvo – attore spagnolo
 Joaquín Sánchez de Toca Calvo – politico spagnolo
 José Antonio García Calvo – calciatore e dirigente sportivo spagnolo
 José Calvo – attore spagnolo
 Juan Calvo Domenech – attore spagnolo
 Juan Carlos Calvo – calciatore uruguaiano
 Julia Calvo – attrice, docente e regista argentina
 Klavdia Calvo – cestista cubana
 Kristof Calvo – politico belga
 Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo – politico spagnolo
 Lucio Cecilio Metello Calvo – politico romano
 Mario Calvo-Platero – giornalista italiano naturalizzato statunitense
 Pablito Calvo – attore spagnolo
 Raúl Calvo – allenatore e cestista argentino
 Robert Calvo – allenatore di calcio vanuatuano

Pagine correlate
 Calvi
 Monte Calvo
 Rafael Calvo